Jeshkovo è un villaggio del comune di Prizren, nel Kosovo. Dal 1999 il villaggio è anche conosciuto con il nome di Gjeç.

Note 

Villaggi del Kosovo